Delta County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Delta County (Colorado)
 Delta County (Michigan)
 Delta County (Texas)